USS Haddo je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Haddo (SS-255) 
 USS Haddo (SSN-604)

Haddo